Покровское-Рубцово:

 Покровское-Рубцово — дворцовое село на берегу Яузы, вошедшее в состав Москвы.
 Покровское-Рубцово — усадьба на берегу реки Малая Истра в Истринском районе Московской области.

См. также 
 Покровское
 Рубцово